Fadeout bezeichnet:
 Fadeout in der Tontechnik, das Ausblenden bzw. die kontinuierlich abklingende Lautstärke eines Tonsignals
beim Film das Abblenden, siehe Auf- und Abblenden
das Ausblenden von Graphik, z. B. in reines Schwarz oder Weiß, siehe Gradient (Grafik)